Le super G masculin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à 11 h 00 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana. Le Norvégien Kjetil Jansrud remporte l'épreuve devant l'Américain Andrew Weibrecht. Le Canadien Jan Hudec et l'Américain Bode Miller se partagent le troisième rang.

Médaillés

Résultats

Notes et références 

Super G hommes